

Patronyme 

 Anna Orso, actrice italienne ;
 Antonio Orso, tireur sportif italien ;
 Daniel Orso, joueur italien de rugby à XV ;
 Jean-Charles Orso, joueur français de rugby à XV ;
 Michel Orso, auteur-compositeur-interprète français.

Autres 
 Orso, prénom d'origine italienne.